Pindell steht für:

 Pindell (Maryland), eine Ortschaft im Anne Arundel County, im US-Bundesstaat Maryland

Pindell ist der Familienname folgender Personen:

 Howardena Pindell (* 1943), US-amerikanische Künstlerin und Kuratorin